Ricordi může znamenat:

 Ricordi – italské hudební nakladatelství,
 Giulio Ricordi – italský hudební vydavatel, hudební publicista, malíř a hudební skladatel.